Horizocerus granti (officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen näshornsfåglar inom ordningen härfåglar och näshornsfåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till svart dvärgnäshornsfågel (Horizocerus hartlaubi) men har sedan 2014 getts artstatus av Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som livskraftig. Fågeln förekommer i Centralafrika från Demokratiska republiken Kongo och östcentrala Republiken Kongo till västra Uganda.

Noter 

Näshornsfåglar
Fåglar i etiopiska regionen